Ісіґакі — острів в архіпелазі Яеяма, Японія
 Ісіґакі (Окінава) — місто.